Ньюпорт Ньюс Шипбілдінг (, (NNS) — американська суднобудівна компанія, філія компанії Huntington Ingalls Industries дочірньої компанії Northrop Grumman Corporation, яка розташовувалася у місті Ньюпорт-Ньюс, штат Вірджинія. NNS є єдиним виробником атомних суперавіаносців американського флоту та одним з двох виробників атомних підводних човнів у країні.

Компанія заснована, як Чесапікський сухий док та конструкції () у 1886 році й з того часу побудувала для потреб ВМС США та інших країн понад 800 кораблів та суден, військового та комерційного призначення. Серед будуємих зараз Ньюпорт Ньюс Шипбілдінг кораблів найсучасніші авіаносці USS «Джеральд Р. Форд» (CVN-78) та USS «Джон Кеннеді» (CVN-79) і багатоцільові атомні підводні човни четвертого покоління типу «Вірджинія» USS «Індіана» (SSN-789) та USS «Вашингтон» (SSN-787).

Найвідоміші кораблі, побудовані компанією

Авіаносці

Див. також 
 Palmers Shipbuilding and Iron Company
 Scotts Shipbuilding and Engineering Company
 Fore River Shipyard
 Portsmouth Naval Shipyard
 Electric Boat

Посилання 

 Newport News Shipbuilding 
 Newport News Shipbuilding

Література 
 Frost, Peter, «Northrop Moving Forward On Submarine Investigation», Newport News Daily Press, Sep 30, 2009.

Примітки 

Суднобудівні підприємства США
Northrop Grumman
Ньюпорт-Ньюс
Виробники зброї США
Підприємства Вірджинії